Николай Надеждин:
 Надеждин, Николай Алексеевич (в монашестве Никанор; 1858—1916) — епископ Русской православной церкви, епископ Олонецкий и Петрозаводский.
 Надеждин, Николай Иванович (1804—1856) — русский учёный, критик, профессор, философ, журналист и этнограф, действительный статский советник.
 Надеждин, Николай Иванович (1813—1890) — протоиерей РПЦ, настоятель Собора Василия Блаженного.
 Надеждин, Николай Самойлович (в монашестве Нектарий; 1819—1874) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Харьковский и Ахтырский.